Toulmin ist der Name von

 Camilla Dufour Toulmin (1812–1895), britische Schriftstellerin und Journalistin
 Stephen Toulmin  (1922–2009), US-amerikanischer Philosoph